El término "Xanadu" o "Xanadú" puede referirse a:

Lugares
Xanadú, era la capital de verano del Imperio mongol de Kublai Kan.

En la cultura 
 Xanadu, película de 1980 fantástica-musical, protagonizada por Olivia Newton-John, Michael Beck y Gene Kelly.
 Xanadu, la banda sonora original de la película del mismo nombre.
 Xanadu, sencillo extraído del álbum de la banda sonora de la película del mismo nombre.
 Xanadu' musical de Broadway basado en la película de 1980.
 Xanadu, una canción del grupo de rock Rush incluida en su álbum A Farewell to Kings.
 Xanadu Records, un sello discográfico de [azz.
 Xanadu, artista de Nueva York que en 1980 grabó la canción Sure Shot.
 Xanadú, una canción de Los Natas que se incluye en sus discos Delmar, Dragonauta y Universo Perdido.
 Xanadu, canción del grupo argentino Boom Boom Kid, que aparece en el disco Muy Frisbee de 2010.
 Xanadu, tema principal del álbum DIXANADU de la banda japonesa visual-goth Moi dix Mois.
 Xanadu, un videojuego de rol desarrollado por Nihon Falcom Corporation.
 Madame Xanadu, un personaje publicado por DC Comics.
 Xanadu, nombre de la suntuosa finca propiedad del protagonista de la película Ciudadano Kane.

Otros  
 Intu Xanadú, centro comercial localizado en Arroyomolinos, cerca de Madrid.
 Casa Xanadu, una serie de casas experimentales construidas como muestras del uso de ordenadores y automatización en la casa.
 Xanadu 2.0, sobrenombre con el que se conoce la casa de Bill Gates.
 Xanadu, área brillante de la superficie de Titán, luna de Saturno.
 Proyecto Xanadú, el primer proyecto de hipertexto, fundado en 1960 por Ted Nelson.
 Xanadu-Linux, distribución GNU/Linux Basada en Debian SID, modo Rolling Release.